Las lenguas drávidas meridionales o lenguas tulu-tamil-kannada son una rama propuesta para de las lenguas dravídicas formada por el tamil, el kanarés (kannada), el malayam y el toda entre otras. Usualmente este grupo se divide en tres subgrupos principales (tulu-kodaga, kannada-badaga y tamil-malayalam) que de acuerdo con el ASJP se organizan filogenéticamente de la siguiente manera:

El grupo tamil-malayam surgió hacia el siglo VII como resultado de la diferenciación de los diferentes dialectos del antiguo tamil, una de las lenguas clásicas de la India junto con el sánscrito.

Comparación léxica 
Los numerales en diferentes lenguas drávidas merdionales:

Referencias

Bibliografía 
 

Centrales